DDD puede referirse a:

  Data Display Debugger, una interfaz gráfica;
  Democracia Directa Digital, un sistema de participación directa;
  Domain-driven design, una estrategia para el diseño de software.
  Desratización, Desinsectación, Desinfección, un tratamiento básico en el control de plagas urbanas.

Siglas